Onodera steht für:

 Onodera (Tochigi), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Tochigi (1956 eingemeindet nach Iwafune)

Onodera ist der Familienname folgender Personen:

 Ayumi Onodera (* 1978), japanische Curlerin
 Itsunori Onodera (* 1960), japanischer Politiker
 Kento Onodera (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Kenya Onodera (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Shiho Onodera (* 1973), japanische Fußballtorhüterin
 Tatsuya Onodera (* 1987), japanischer Fußballspieler